Playaz Circle — американская хип-хоп группа, состоящая из двух исполнителей 2 Chainz и Dolla Boy. Группа сотрудничает с лейбом звукозаписи Def Jam.

История

1997-2010 гг. 
Группа была образованна в 1997, двумя друзьями детства, Tity Bio позже известный как 2 Chainz и Dolla Boy в штате Джорджия. Группа поставила все свои деньги, чтобы выпустить альбом United We Stand, United We Fall . Альбом включает в себя функцию Lil Fate, I-20. Всё было введено Лудакрисом. Однако вскоре после этого 2 Chainz был снят а Dolla Boy был в заключении. В результате не один материал не был освобождён от группы до 2007. В январе 2010 Playaz Circle не снял клип на их сингл «Big Dawg» с участием Лил Уэйн и Birdman в студии Space Atlantic. 2 Chainz выпустил свой сингл «I Like It» с участием Gucci Mane и Waka Flocka Flame, с которыми они записали альбом «Ferrari Boyz».

2012-настоящее время. 
В конце 2012 и вначале 2013 их два студийных альбома были удалены с ITunes, скорее всего из-за нарушений авторских прав. В декабре 2013 года 2 Chainz, подтвердил что он недавно работал с Dolla Boy, и что группа планирует создать ещё один проект совместно.

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылка 
 Playaz Circle в MocoSpace
 Playaz Circle Французская биография.

Хип-хоп-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Музыкальные коллективы из Атланты
2 Chainz